Zeilvissen
 Atlantische zeilvis
 Pacifische zeilvis